Васютин — русская фамилия; имеет женскую форму Васютина.

Известные носители 
 
 Васютин, Василий Филиппович (1900—1979) — гос. и комсомольский деятель, экономгеограф, первый секретарь ЦК КСМ Украины. Профессор.
 Васютин, Виктор Фёдорович (1936—2022) — советский и российский хореограф, заслуженный работник культуры РСФСР (1968).
 Васютин, Владимир Владимирович (1952—2002) — советский космонавт, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 
 Васютин, Фёдор Кузьмич (1877—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Харьковской губернии
 Васютин, Юрий Геннадьевич (род. 1978) — белорусский футболист.